Criterio puede referirse a:

 Criterio; en psicología, aptitud que determina la valorización del grado de comportamiento ioiytasertivo humano.
 Criterio de Chauvenet; en estadística, método para calcular si es probable que un dato experimental (de un conjunto de datos experimentales) sea un valor atípico.
 Criterio de Nyquist o teorema de muestreo de Nyquist-Shannon; en teoría de la información, teorema de especial interés en las telecomunicaciones.
 Criterios de estabilidad, conjunto de normas que debe cumplir un buque para que su estabilidad alcance valores mínimos que garanticen su seguridad.
 Criterios de textualidad, aquellos que establecen la diferencia entre lo que es texto y lo que no lo es.
 Revista Criterio, una publicación política de la Argentina, de orientación conservadora y católica.

Asimismo, en matemática, puede hacer referencia a:

 Criterio de condensación de Cauchy, una prueba de convergencia para una serie infinita.
 Criterio de d'Alembert, utilizado para determinar la convergencia o divergencia de una serie de términos positivos cualquiera.
 Criterio de Eisenstein, aquel que proporciona una condición suficiente para que un polinomio sea irreducible sobre el conjunto de los números racionales.
 Criterio de Euler, utilizado para calcular si un número entero x es un residuo cuadrático módulo.
 Criterio de la raíz o criterio de Cauchy; una prueba de convergencia para una serie infinita.
 Criterio de Leibniz, método utilizado para demostrar la convergencia de series alternadas.
 Criterio del sándwich o teorema del emparedado; teorema usado en la determinación del límite de una función.

Además, en física, puede referirse a:

 Criterio de Rayleigh, propuesta que expone que dos líneas espectrales son todavía distinguibles si el máximo de una coincide con el primer mínimo de la otra.
 Criterio de signos termodinámico, uno de los criterios que se suele utilizar en termodinámica para evaluar los intercambios de energía entre un sistema y su entorno, en forma de calor y trabajo, según la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).
 Criterios de Lawson, que pretenden determinar las condiciones necesarias para realizar la producción de energía por fusión de elementos ligeros (deuterio y tritio), de manera que el sistema sea rentable desde el punto de vista energético.

Enlaces externos